Albánia
Drenova, település Berat megye Poliçan községében 
Drenova, település Fier megye Mallakastra községében 
Drenova, alközség Korça megye Korça községében 
Drenova, település Korça megye Korça községében 

Horvátország
Drenova, Fiume városrésze

Szerbia
Drenova település Moravica körzet Gornji Milanovac községében 
Drenova, település Rasina körzet Brus községében 
Drenova, település Zlatibor körzet Çajetina községében 
Drenova, település Zlatibor körzet Prijepolje községében